Александр Поспелов:
 Поспелов, Александр Васильевич (1883—1937) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик.
 Поспелов, Александр Петрович (1875—1949) — русский учёный, физик-оптик, профессор.